

Astronomia 
 22260 Ur – asteroide della fascia principale

Esoterismo
 Gruppo di Ur – un sodalizio esoterico italiano degli anni venti

Geografia 
 Ur – antica città della Mesopotamia
 Ur – comune dei Pirenei Orientali (Francia)
 Ur – antico supercontinente

Giochi 
 Gioco reale di Ur – antico gioco da tavolo
 UR – gioco da tavolo di Paolo Mori
 UR 1830 BC – gioco da tavolo di Jeroen Doumen e Joris Wiersinga

Linguistica 
 Ur/Úr – runa degli alfabeti Fuþorc e Fuþark recente

Persone 
 Ur – dux alemannico

Sigle 
 Umidità relativa
 Underground Resistance – collettivo musicale
 Universal'naja Raketa – famiglia di lanciatori UR
 Universidad Regiomontana – università messicana
 University of Richmond – università statunitense
 Sveriges Utbildningsradio (UR) – televisione pubblica svedese

Codici ISO 
 ur – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua urdu
 UR – codice ISO 3166-2:CH del Canton Uri (Svizzera)

Storia 
 Terza dinastia di Ur – dinastia dell'antica Mesopotamia

Altro
:Categoria:Ur